Політило Віталій Петрович — митрополит Рівненський і Острозький Євсевій (УПЦ (КП)).
 Політило Сергій Олегович — український футболіст, півзахисник.

Українські прізвища